— японский аниме-сериал, является ремейком меха-сериала 1975 года — Brave Raideen. Был выпущен студией Production I.G и транслировался по телеканалу WOWOW с 3 марта по 1 сентября 2007 года. По мотивам аниме также была выпущена манга. Сериал был дублирован на испанском языке, а также транслировался на территории Польши.

Сюжет 
Дзюнки Сайга — обыкновенный японский школьник с математическими способностями. Его рутинная жизнь нарушается, когда семья получает известие, что были найдены останки отца, пропавшего много лет назад. Рядом с останками были найдены таинственные артефакты, которые могут активизировать так называемую «японскую пирамиду» — древнее сооружение в Японии, оставленное неизвестной цивилизацией. Внутри пирамиды заключён робот, известный, как Рэйдэн. С помощь кольца-артефакта Дзюнки может управлять роботом. Тем временем человечеству угрожает инопланетная цивилизация, которая намерена ввергнуть Землю в хаос.

Список персонажей 

 Сэйю: Масатака Адзума
 Главный герой истории. Ему 15 лет. Несмотря на свой возраст, очень высокий и мыслит логичнее, чем одноклассники и кажется взрослее, чем есть на самом деле. Однако ему сложно справится с новыми обязанностями пилота.

 Сэйю: Синъитиро Мики
 Лейтенант исследовательского корпуса (JSDF). Заинтересован в артефактах, а также следит за Сайдой и роботом, отдавая приказы. Очень заботится о главном герое. Аудиофил.

 Сэйю: Юка Окада
 Подруга детства Дзюнки и одноклассница. Мечтает стать больше и превзойти Мидорино. Тайно влюблена в Дзюнки.

 Сэйю: Саэко Тиба
 Таинственная девочка с зелёными глазами. Её дом был полностью разрушен во время первого боя Рэйдена. После переезда в Токио стала посещать класс Дзюнки и Сиори. Имеет похожею роль, что и Рэйка Мисима из аниме RahXephon.

 Сэйю: Кэйдзи Фудзивара
 Солдат корпуса JSDF. Владеет хорошо стрельбой. Должен следить за Дзюнки и Рэйденом.

 Сэйю: Такако Хонда
 Обладает супер-способностями, но не в состоянии полностью контролировать телекинез и телепортацию (мелких предметов). По этому во время боя больше полагается на свои физические навыки.

Список серий аниме

Музыка 
Открытие «manacles» исполняет: Томико Ван
Концовка исполняет: Атару Накамура

Примечания

Ссылки 
 Подробный обзор аниме 
 Официальный сайт аниме 
 Reideen на сайте Production I.G